Xan Anders Richard Windsor, Lorde Culloden (Londres, 12 de março de 2007), é o único filho e herdeiro de Alexandre Windsor, Conde de Ulster e de sua esposa, Claire Windsor, Condessa de Ulster (nascida Booth).

Familia 
Seu pai é o único filho de Ricardo, Duque de Gloucester e de Brigite, Duquesa de Gloucester. É segundo na linha de sucessão para o ducado de Gloucester, e 31.º na linha de sucessão ao trono britânico.

Suas relações matrilineares incluem os Condes de Warrington, o Barão Gore-Booth, os Baronetes Booth e a Lois, Condessa de Rosenborg (nacida Booth).

Títulos e estilos 
 Barão Culloden (por cortesia)

Ver também 
 Ducado de Gloucester
 Título nobiliárquico

Filhos herdeiros de condes
Homens da Casa de Windsor
Descendentes da rainha Vitória do Reino Unido
Nobres do Reino Unido